Сейхас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сейхас, Луис Мануэль (род. 1986) — венесуэльский футболист, полузащитник бразильского «Интернасьонала» и сборной Венесуэлы.
 Сейхас, Мигель (род. 1930) — уругвайский спортсмен (академическая гребля), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки.